Torrelles ist Namensbestandteil mehreren Orten in Katalonien (Spanien):

 Torrelles de Foix und
 Torrelles de Llobregat, zwei Städte in der Provinz Barcelona